Jayasinghrao Ghorpade – giocatore di cricket indiano
 Santaji Ghorpade – guerriero Maratha, generale con Rajaram Maharaj
 Sujay Ghorpade – giocatore indiano di tennis da tavolo
 Yeshwantrao Ghorpade – principe indiano, Raja di Sandur dal 1928 al 1949